Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 291001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 listopada 1996 do 28 sierpnia 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

291001-291100

291101-291200

291201-291300

291301-291400

291401-291500

291501-291600

291601-291700

291701-291800

291801-291900

291901-292000

Przypisy 

Lista planetoid 291001-292000